Крест «За заслу́ги» — ведомственная награда Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, учреждённая приказом ГФС России № 250 от 22 июля 2005 года.

Правила награждения 
Согласно Положению крестом «За заслуги» награждаются:
 сотрудники федеральной фельдъегерской связи, безупречно прослужившие (проработавшие) в федеральной фельдъегерской связи не менее 10 лет и внесшие большой личный вклад в решение возложенных на ГФС России задач;
 иные лица, оказавшие содействие в решении возложенных на ГФС России задач.

Правила ношения 
Крест носится на левой стороне груди и располагается после государственных наград Российской Федерации.

При ношении ленты креста на планке она располагается ниже государственных наград Российской Федерации после ленты Почётного знака Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации.

Описание награды 
Крест изготавливается из латунного сплава или нейзильбера золотистого цвета и представляет собой крест белого цвета с широкой краповой каймой и расширяющимися раздвоенными концами. В центре креста помещено цветное изображение геральдического знака — эмблемы органов федеральной фельдъегерской связи. На оборотной стороне креста надпись: «За заслуги». По краю — рельефный бортик. Расстояние между концами креста 40 мм.

Крест при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шёлковой муаровой лентой крапового цвета с белой продольной полоской. Ширина ленты 24 мм, ширина белой полоски 5 мм. Белая полоска отстоит от левого края ленты на 1 мм.

Источники 
 Приказ Государственной фельдъегерской службы РФ от 16 апреля 2010 г. № 130 «О ведомственных наградах Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации»
 

За заслуги (ГФС)